Le jeudi  est le 298 jour de l'année 1872.

Naissances 
 Alphonse Muscat (mort en 1944), sculpteur et statuaire français
 Guillaume-Léonce Duprat (mort le ), philosophe français, professeur de sociologie et d’économie sociale à l’Université de Genève
 Jean Labach (mort le ), personnalité politique française
 Peter O'Connor (mort le ), athlète irlandais
 William Chambers Coker (mort le ), botaniste américain

Décès 
 Charles Victor Daremberg (né le ), médecin et historien français
 Félix de Villebois (né le ), écrivain français
 Jean-Baptiste Evariste Marie Pricot de Sainte-Marie (né le ), militaire et géographe français
 Léon Sandon (né le ), avocat français

Voir aussi 
 24 octobre et octobre 1872